Mužská čtyřhra Brisbane International 2018 probíhala v úvodní lednový týden roku 2018. Do deblové soutěže brisbaneského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl australský pár Thanasi Kokkinakis a Jordan Thompson, jehož členové nestartovali společně. Kokkinakis nastoupil do paralelně probíhajícího Hopmanova poháru v Perthu. Spoluhráčem Thompsona se stala bývalá světová jednička Lleyton Hewitt, s níž skončil v úvodním kole na raketách Grigora Dimitrova a Ryana Harrisona.

Vítězem se stal nejvýše nasazený finsko-australský pár Henri Kontinen a John Peers, který ve finále zdolal argentinskou dvojici Leonarda Mayera s Horaciem Zeballosem. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 6–2 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–2]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali jedenáctou společnou trofej z dvanácti odehraných finále, respektive druhý triumf na Brisbane International. Kontinen vybojoval devatenáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Peerse to bylo sedmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Henri Kontinen /  John Peers (vítězové)
  Marcelo Demoliner /  Michael Venus (čtvrtfinále)
  Santiago González /  Julio Peralta (1. kolo)
  Marcus Daniell /  Dominic Inglot (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Brisbane International 2018